Reichsheer steht für:

 die Reichsarmee des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation (bis 1803)
 das Heer des Kaiserreichs von 1871 bis 1918, siehe Deutsches Heer (Deutsches Kaiserreich)
 die Landstreitkräfte der Reichswehr von 1921 bis 1935